

Твін-Лейкс — місто, штат Міннесота
 Твін-Лейкс — селище, штат Вісконсин
 Твін-Лейкс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Твін-Лейкс — переписна місцевість в окрузі Адамс, штат Колорадо
 Твін-Лейкс — переписна місцевість в окрузі Лейк, штат Колорадо
 Твін-Лейкс — переписна місцевість, штат Айова
 Твін-Лейкс — переписна місцевість в окрузі Меномен, штат Міннесота
 Твін-Лейкс — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Твін-Лейкс — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Твін-Лейкс — переписна місцевість, штат Вашингтон